Borin is een fictief persoon in J.R.R. Tolkiens wereld Midden-Aarde.

Hij was een dwerg van Durins Volk en werd geboren in het jaar 2450 van de derde Era. Hij was een zoon van Náin II, koning in de Grijze Bergen en de jongere broer van Dáin I. Zijn zoon Farin werd geboren in 2560. Borin overleed in het jaar 2711.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Dwerg in werk van Tolkien